Psaki ist der Familienname folgender Personen:

 Jen Psaki (Jennifer Rene Psaki; * 1978), US-amerikanische Pressesprecherin
 Regina Psaki (Francies Regina Psaki), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin